
Michel Dubois (-), est un pilote automobile français.

Notes et références

Liens externes 
 

Pilote automobile français
Pilote des 24 Heures du Mans

Naissance en mai 1948
Naissance à Beauvais
Décès en septembre 2006
Décès à 58 ans
Décès à Beauvais